Susperatus är ett släkte av dagsländor. Susperatus ingår i familjen slamdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slamdagsländor
Susperatus